Список кантри-хитов № 1 2010 года включает самые популярные песни жанра кантри-музыки, которые возглавляли американский хит-парад Hot Country Songs в 2010 году.
В 2010 году 29 песен возглавляли кантри-чарт в 52 выпусках журнала Billboard, составленный Nielsen Broadcast Data Systems по еженедельным данным радиоэфиров кантри-радиостанций.

Семь исполнителей в 2010 году имели более чем один хит номер один. , Билли Каррингтон, Lady Antebellum, Брэд Пейсли, Блейк Шелтон и Джош Тёрнер достигли вершины хит-парада с двумя разными песнями. Пять недель, проведенных Тёрнером на вершине, были самым большим достижением года для любого музыканта. Zac Brown Band был единственным коллективом, три песни которого побывали на верхней строчке чарта: «Highway 20 Ride» в апреле, «Free» в августе и «As She’s Walking Away» с участием Алана Джексона в ноябре. Пять исполнителей достигли вершины впервые в своей карьере в 2010 году: Истон Корбин, Миранда Ламберт, Люк Брайан,  и The Band Perry.

Список 

Замечания
 A^ Первый для исполнителя хит № 1 в этом кантри-чарте.

См. также 
 Top Country Albums
 Список кантри-альбомов № 1 в США в 2010 году (Billboard)
 Список синглов № 1 в США в 2010 году (Billboard)

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Чарты Billboard 2010 года
Списки кантри-хитов Billboard
Списки хитов № 1 в США 2010 года